Made of Bricks — дебютный студийный альбом певицы Kate Nash, выпущенный в 2007 году.

Список композиций 
 «Play» — 1:11
 «Foundations» — 4:05
 «Mouthwash» — 5:01
 «Dickhead» — 3:42
 «Birds» — 4:25
 «We Get On» — 4:34
 «Mariella» — 4:15
 «Shit Song» — 3:05
 «Pumpkin Soup» — 2:59
 «Skeleton Song» — 5:07
 «Nicest Thing» — 4:05
 «Merry Happy/Little Red» — 13:10 (bonus track)

Бонус трек 
 «A Is For Asthma» — 2:37

Хронология синглов 
 Великобритания
 «Foundations»
 «Mouthwash»
 «Pumpkin Soup»
 «Merry Happy»

 Европа (кроме Великобритании)
 «Foundations»
 «Pumpkin Soup»

 Канада и США
 «Foundations»
 «Pumpkin Soup»
 «Merry Happy»

Достижения в чартах

Тиражи и сертификация

Примечания 

Альбомы 2007 года
Дебютные альбомы 2007 года
Альбомы Великобритании